Бурачинський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бурачинський Андрій (1863—1941) — доктор медицини, військовий лікар-дерматолог, полковник, шеф санітарної служби УГА. Брат Осипа та Тита-Євгена Бурачинських.
 Бурачинський Ераст (1875—1942) — інженер-лісотехнік та громадський діяч.
 Бурачинський Осип (1877—1948) — український правник, громадський та політичний діяч. Брат Андрія та Тита-Євгена Бурачинських.
 Бурачинський Тит-Євген Йосипович (1880—1968) — видатний український лікар та громадський діяч. Брат Осипа та Андрія Бурачинських.

Див. також 
 Бурачинська Лідія (1902—1999) — публіцист, журналіст, громадський діяч.

Українські прізвища